Francese – ciò che è pertinente alla Francia
 Francese – cittadino della Francia
 Francese – lingua francese
 Francese – personaggio del fumetto The Boys

Altri progetti